Redies ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Redies (1899–1985), preußischer Landrat im Rhein-Wupper-Kreis
 Helmut Redies (1927–1998), deutscher Diplomat
 Christoph Redies (* 1958), deutscher Anatom und Neurowissenschaftler